Timler ist der Familienname folgender Personen

 Friedrich Karl Timler (1914–1995), deutscher Botaniker
 Karl Timler (1836–1905), deutscher Maurermeister, Architekt, Buchautor und Zeichner sowie am 20. Dezember 1903 Mitbegründer des Jenaer Kunstvereins